Ню́стедт — норвежская () и шведская () фамилия. Известные носители:
.
 Нюстедт, Кнут (1915—2014) — норвежский композитор.
  (род. 1963) — шведский радиоинженер.
  (род. 1967) — норвежская конькобежка.
  (род. 1940) — шведский художник-аниматор.
  (род. 1988) — шведский футболист.
  (род. 1948) — шведский актёр.
  (1888—1974) — шведский священослужитель.

См. также 
 Нюстед